Voetbalvereniging NVS, een amateurvoetbalclub uit Nieuw-Vossemeer
 De Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten
 Natriumvinylsulfonaat, een co-monomeer voor polymerisatie van functionele polymeren